Ахмад Шариф ас-Сенуси (1873—1933) — руководитель сануситов с 1902 по 1933 год. Внук Мухаммада ибн Али ас-Сануси.

Биография 
Родился в 1873 году в Джагбуб. Его дед Мухаммад ибн Али ас-Сануси был основателем суфийского ордена (тарикат) санусия. В 1895 году, когда османы вытеснили Сенуситов из Завия Джагбуб, Ахмад Шариф его отец Мухаммад ас-Шариф и дядя лидер Сануситов Мухаммад аль-Махди ас-Сануси переместили центр своего ордена на юг в оазис Куфра. В 1902 году после смерти своего дяди шейхи братства приняли решение, чтобы Ахмад Шариф ас-Сенуси стал правителем династии Сенуситов, так как его брату Идрису Мухаммаду было всего 11 лет. При нём сенуситы начали борьбу с французскими колонизаторами в Чаде, но в 1911 году, когда итальянцы вторглись в Ливию, которые поставили своей целью отобрать у Турции Триполитанию и Киренаику. Сенуситы, объединив племена Киренаики, объявили священную войну Италии и дали решительный отпор, вытеснив захватчиков на побережье. Когда началась Первая мировая война, Ахмад аш-Шариф объединился с Турцией и Германией против англичан. В декабре 1915 года отряды ордена сануситов вторглись в Египет, но были разбиты. В 1916 и 1917 годах были нанесены новые поражения братству. В августе 1918 года, после нового поражения Ахмад утратив всякий авторитет, уехал в Стамбул и отошел от политики, уступив лидерство своему брату Идрису Мухаммаду, будущему королю Ливии.

Генеалогическое древо Сануситов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сануситы
 Главы ордена сануситов
 Войны с англичанами в Египте

Персоналии по алфавиту
Персоналии ислама по алфавиту
Суфийские шейхи
История Африки
Сануситы